Aaron Keller (en japonais : ) — né le  à Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada — est un joueur professionnel canado-japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans l'Ouest canadien, il joue une saison chez les professionnels en 1996-1997. Cette saison, il joue dans les trois plus hauts échelons du hockey professionnel nord-américain derrière la Ligue nationale de hockey. Lors de la saison suivante, il décide de jouer au Japon. Il représente ensuite le Japon à partir de 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1992-1993 ||Blazers de Kamloops ||LHOu ||70 ||4 ||34 ||38 ||34 ||11 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
|1993-1994 ||Blazers de Kamloops ||LHOu ||58 ||6 ||38 ||44 ||8 ||19 ||3 ||12 ||15 ||6
|-
|1994-1995 ||Blazers de Kamloops ||LHOu ||71 ||18 ||62 ||80 ||34 ||15 ||3 ||13 ||16 ||6
|-
|1995-1996 ||Blazers de Kamloops ||LHOu ||70 ||21 ||66 ||87 ||26 ||16 ||5 ||11 ||16 ||8
|-
|1996-1997 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||22 ||0 ||8 ||8 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Wolves de Chicago ||LIH ||23 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Bandits de Baltimore ||LAH ||11 ||3 ||2 ||5 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1997-1998 || Snow Brand Sapporo || JIHL || 40 || 5 || 25 || 30 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Snow Brand Sapporo || JIHL || 40 || 8 || 22 || 30 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 ||Snow Brand Sapporo ||JIHL ||30 ||7 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Snow Brand Sapporo || JIHL || 40 || 4 || 18 || 22 || || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 ||Polaris de Sapporo ||JIHL ||25 ||0 ||9 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Oji Eagles ||JIHL ||31 ||3 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Oji Eagles ||Asia League ||10 ||0 ||4 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Oji Eagles ||Asia League ||38 ||6 ||23 ||29 ||39 ||4 ||0 ||2 ||2 ||14
|-
|2005-2006 ||Oji Eagles ||Asia League ||38 ||12 ||25 ||37 ||49 ||7 ||1 ||4 ||5 ||14
|-
|2006-2007 ||Oji Eagles ||Asia League ||34 ||10 ||31 ||41 ||20 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Oji Eagles ||Asia League ||29 ||3 ||15 ||18 ||47 ||8 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2008-2009 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||5 ||19 ||24 ||24 ||4 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2009-2010 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||6 ||13 ||19 ||24 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||10 ||17 ||27 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Oji Eagles ||Asia League || 35 || 4 || 17 || 21 || 16 || 7 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
|2012-2013 || Oji Eagles ||Asia League || 40 || 10 || 26 || 36 || 14 || 7 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2013-2014 || Oji Eagles ||Asia League || 42 || 4 || 31 || 35 || 40 || 7 || 3 || 4 || 7 || 4

Internationales 

|-
| 2005 ||  || align=left|Qualifications olympiques || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| Non qualifié
|-
|2005 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"| de la Division , Groupe A
|-
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| de la Division , Groupe A
|-
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 5 || 6 || 2 ||align="left"| de la Division , Groupe B
|-
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 ||align="left"| de la Division , Groupe A
|-
|2010 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"| de la Division , Groupe A
|-
|2012 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|  de la Division A
|-
| 2012 ||  Japon || align=left| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Non qualifié
|-
|2013 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"| de la Division A
|-
|2014 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"| de la Division A

Notes et références 

Naissance en mars 1975
Naissance dans le district régional de Thompson-Nicola
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Oji Eagles
Défenseur de hockey sur glace